Ива́н Ко́нев:
 Конев, Иван Никанорович (1923—1989) — полковник, Герой Советского Союза.
 Конев, Иван Никитич (1899—1983) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Конев, Иван Степанович (1897—1973) — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий Степным фронтом.